William von Hassell ist der Name folgender Personen:

* William von Hassell (Historiker) (1833–1915), deutscher Offizier und Historiker
 William Adolph von Hassell (1796–1865), deutscher Generalleutnant und Hippologe